Metical puede referirse a:

 Metical mozambiqueño, unidad monetaria de curso legal en Mozambique.
 Metical, moneda de vellón española utilizada por el siglo XIII, equivalente a 18 pepiones.
 Metical, antigua unidad de peso árabe, equivalente a cuatro gramos y cuarto, y sinónimo de dinar.